Круглая Поляна — название населённых пунктов:

Россия 
 Круглая Поляна — деревня в Севском районе Брянской области.
 Круглая Поляна — посёлок в Чернском районе Тульской области.